Tjerni vrch (turkiska: Karatepe, bulgariska: Черни връх) är en bergstopp i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Toppen på Tjerni vrch är  meter över havet.

Terrängen runt Tjerni vrch är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Tjerni vrch är den högsta punkten i trakten. Runt Tjerni vrch är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sofia,  km norr om Tjerni vrch. 

I omgivningarna runt Tjerni vrch växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Berg i Sofija-grad
Berg i Bulgarien 2000 meter över havet eller högre